Sanitarium peut désigner :
 une graphie alternative pour sanatorium
 Sanitarium, un jeu vidéo d'aventure sorti en 1998 sur PC
 Welcome Home (Sanitarium), une chanson du troisième album de Metallica, Master of Puppets
 The Sanitarium, une comédie burlesque américaine de Francis Boggs sortie en 1910 avec Roscoe Arbuckle
 Sanitarium, un film d'horreur à sketches américain, sorti en 2013
 Sanitarium de Battle Creek, un ancien hôpital dans le Michigan, aux États-Unis
 , une entreprise alimentaire australienne et néo-zélandaise